Königshöhe ist eine geographische Objektbezeichnung:
 Königshöhe, Ortslage in der Stadt Wuppertal, Nordrhein-Westfalen, Deutschland
 Königshöhe, bis 1881 Uszranken, Kreis Lötzen, Ostpreußen, seit 1945: Użranki, Dorf im Powiat Mrągowski, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Königshöhe, Berg im Isergebirge, Sudetenland, seit 1945: Královka, Okres Jablonec nad Nisou, Tschechien
 Königshöhe, Berg in Danzig; siehe Królewskie Wzgórze
 Königshöhe (Königsbrück), Berg in Sachsen

Siehe auch:
 Königsberg
 Königshügel